Дуби́льная кислота́ — сложная органическая кислота, одна из форм танинов. Синтезируется большим количеством растений. Также её называют галлодуби́льной кислото́й, тани́новой кислото́й () и просто тани́ном.

Коммерческая форма дубильной кислоты, согласно спецификации в первом издании Международной фармакопеи (Всемирная организация здравоохранения, 1963), — C76H52O46.

Использование

В медицине 
В сочетании с магнием, а иногда и с активированным углём, дубильная кислота в конце XIX — начале XX веков использовалась для лечения отравлений многими токсичными веществами, такими как стрихнин, птомаины и ядовитые грибы.

Использование дубильной кислоты для лечения тяжелых ожоговых травм в 1920-х годах значительно снизило уровень смертности. Во время Первой мировой войны повязки с дубильной кислотой применялись для лечения ожогов, вызванных зажигательными бомбами, ипритом или люизитом. После войны от использования дубильной кислоты отказались в связи с разработкой более современных схем лечения.

В пищевой промышленности 
Используется, в частности, в производстве спиртных напитков, где ускоряет образование мути.

Примечания

Ссылки 
 Таниновая кислота на сайте Американского химического общества

Кислоты
Душистые вещества